Глініке/Нордбан () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Обергафель.

Площа — 4,60 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу